Almost a Dance () — второй студийный альбом голландской рок/метал-группы The Gathering.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Hans Rutten — ударные;
 René Rutten — гитара;
 Jelmer Wiersma — гитара;
 Martine van Loon — женский вокал;
 Niels Duffhues — вокал, акустическая гитара;
 Hugo Prinsen Geerligs — бас
 Frank Boeijen — клавишные, синтезатор, семплы.

Прочие 
 Tom Holkenborg — продюсер, инжиниринг, микширование;
 Mark Fritsma — исполнительный продюсер;
 Jack Tillemans — фотограф;
 Kirsten van’t Oosten — вёрстка.

Примечания 

Альбомы The Gathering
Альбомы готик-метала
Альбомы дум-метала